Miejscowości w USA:
 Hollis – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Prince of Wales-Outer Ketchikan
 Hollis – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 Hollis – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Hollis – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Harmon
Gminy w USA:
 Hollis (ang. Hollis Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Hollis (ang. Hollis Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 Hollis (ang. Hollis Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Hollis – obszar niemunicypalny w Kern County, w Kalifornii